Władysław Nowak (1903–1970) – działacz ZPwN na Śląsku Opolskim
 Władysław Nowak (1894–1939) – starszy sierżant Wojska Polskiego, powstaniec wielkopolski, odznaczony Krzyżem Walecznych
 Władysław Nowak (1915–1944) – porucznik kawalerii Wojska Polskiego, kawaler Virtuti Militari
 Władysław Nowak – profesor Politechniki Szczecińskiej, rektor PS
 Władysław Nowak (ur. 1940) – duchowny katolicki, teolog, emerytowany profesor zwyczajny Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie

Przypisy